Demicryptochironomus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Lenz 1941. Demicryptochironomus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Demicryptochironomus